Maestral är ett fjärrtåg (Intercity) som går mellan huvudstäderna Zagreb och Budapest. Det går via staden Koprivnica, nordvägen. Den gamla linjevägen gick via Zagorje, nordvästvägen. Namnet Maestral är ett varumärke som syftar på vinden "Maestral".

Referenser 

Järnvägslinjer i Kroatien
Järnvägslinjer i Ungern